Ime Marilyn Manson koristi se za više pojmova:

 Marilyn Manson, američki shock-rock sastav koji nosi ime po svom frontmenu;
 Marilyn Manson (osoba), pravim imenom Brian Warner, američki glazbenik i frontmen istoimenog sastava.